Ранчо син Фортуна има више значења:

 Ранчо син Фортуна (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо син Фортуна (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику